Анастасия Алексеевна Зименкова (; 21 июня 1999, Борисов, Белоруссия) — белорусская женщина-борец вольного стиля, призёр чемпионата Европы.

Спортивная карьера 
В июле 2016 года стала чемпионкой Европы среди кадетов в Стокгольме. В мае 2018 года на чемпионате Европы в Каспийске заняла второе место, проиграв в финале на туше шведке Йенни Франссон. Через месяц взяла старт на молодёжном чемпионате Европы U23 в Стамбуле, где также стала серебряным призёром, проиграв в финале француженке Кумбе Ларрок. В марте 2019 года в сербском Нови-Саде стала чемпионкой мира среди молодёжи U23. В июне 2019 года в испанской Понтеведре одержала победу на чемпионате Европы среди юниоров.

Личная жизнь 
Окончила школу № 22 в Борисове. Является студенткой Белорусского государственного университета физической культуры
.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Европы по борьбе среди кадетов 2016 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2018 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2018 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2018 — 11;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2019 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2019 — 6;
 Чемпионат Европы по борьбе 2019 среди юниоров — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2020 — 8;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Белоруссии